Speyerer Tor (oder: Speyerer Pforte) bezeichnet eine Reihe von Stadttoren:
 Speyerer Tor in Frankenthal
 Alte Bezeichnung für das Mitteltor der Heidelberger Stadtbefestigung
 Vier Toranlagen in Worms:
 Altes Speyerer Tor in der äußeren Stadtmauer
 Neues Speyerer Tor in der äußeren Stadtmauer
 Alte Bezeichnung für das Leonhardstor der inneren Stadtmauer
 eine vermutete römische Toranlage, vielleicht zwischen der inneren und der äußeren mittelalterlichen Stadtmauer gelegen